Plusieurs régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Île-de-France » où « régiment d'Isle-de-France » :
 Le régiment d'Île-de-France (1597-1598)
 Le régiment d'Île-de-France (1652-1653)
 Le régiment d'Île-de-France (1684-1762) 
 Le régiment d'Île-de-France, renommé le  «  d’infanterie de ligne » 

Ces régiments ne doivent pas être confondus avec 
 le régiment colonial de l'Île-de-France, renommé le  «  d’infanterie de ligne »

Notes, sources et références 

Homonymie d'unités militaires